Bohrisch ist der Name von:

 Emilia Bohrisch, deutsche Schauspielerin  
 Jörg Bohrisch, deutscher Musiker 
 Paul Bohrisch (1871–1952), deutscher Hochschullehrer für Pharmakognosie

 Bohrisch Brauerei AG, ehemalige Brauerei in Stettin